Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2020 – 19. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 18 września w Wiśle, a zakończyła dzień później także w Wiśle. Rozegrane zostały dwa konkursy (pierwotnie planowano rozegranie dziesięciu).

12 czerwca Międzynarodowa Federacja Narciarska wykreśliła z kalendarza sezonu zawody w Hakubie. 7 lipca Austriacki Związek Narciarski podjął decyzję o rezygnacji z organizowania imprez sportowych do 4 października. W szczególności odwołane zostały konkursy Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams. 25 sierpnia odwołano zawody w Klingenthal, a 11 września zawody w Râșnovie.

W obu konkursach i całym cyklu zwyciężył reprezentant Niemiec Martin Hamann.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LPK 2020

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich